Le terme langue de serpent peut faire référence à :

 la langue de serpent, une amulette du Moyen Âge ; 
 une langue bifide, une forme particulière de la langue ;
 Langue de Serpent, surnom du personnage de Gríma du Seigneur des anneaux.